Települések
 Kuzma, falu Horvátországban, Atyina községben, Verőce-Drávamente megyében
 Kuzma, szlovén település és községközpont a Pomurskai statisztikai régióban
egyéb
 Kuzma – versenyautó konstruktőr